Personen
Chris Ethridge, een Amerikaans muzikant
Melissa Etheridge, een Amerikaanse zangeres
Neil Etheridge, een Engelse voetballer

Plaats
Ethridge (Kentucky), een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky
Ethridge (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee